Ebner:
 Christina Ebner
 Klaus Ebner
 Margaretha Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach
 Michl Ebner